Ри́чард Бурк () — английские имя и фамилия. Известные носители:
* Бурк, Ричард (1777—1855) — британский военный и политический деятель, 8-й губернатор Нового Южного Уэльса.
 Бурк, Ричард (1820—1870) — британский политический деятель, 4-й генерал-губренатор Индии.